Molekulska formula -{C19H25ClN2O2}- se može odnositi na:

 Zatosetron
 NNC 38-1049